Obama ist der Familienname folgender Personen:
 Auma Obama (* 1960), kenianische Germanistin, Soziologin, Journalistin und Autorin, Halbschwester von Barack Obama
 Barack Obama Senior (1936–1982), kenianischer Ökonom und Regierungsberater; Vater von Barack Obama
 Barack Obama (* 1961), US-amerikanischer Präsident von 2009 – 2017 und ehemaliger Senator für Illinois
 Florent Obama (* 1991), kamerunischer Fußballspieler
 Francisco Pascual Obama Asue, äquatorialguineischer Politiker (PDGE)
 Ildefonso Obama Obono (* 1938), äquatorialguineischer Priester, Erzbischof von Malabo
 Malik Obama (* 1958), kenianischer Unternehmer und ehemaliger Politiker; Halbbruder von Barack Obama
 Michelle Obama (* 1964), US-amerikanische Rechtsanwältin und Ehefrau von Barack Obama
 Ricardo Mangue Obama Nfubea (* 1961), Anwalt, 2006 bis 2008 Premierminister von Äquatorialguinea
 Valeriano Nguema Obama, Leiter des  Direccion General de Control Financiero

Obama bezeichnet:
 Obama (Gattung), eine Gattung der zu den Strudelwürmern gehörenden Landplanarien
 Obama (Fukui), Stadt in Japan
 Obama (Han), Lehen mit Sitz in dieser Stadt

 Obama (Nagasaki), ehemalige Stadt in Japan, heute Teil von Unzen (Nagasaki)
 Obama-Linie, Eisenbahnlinie der West Japan Railway Company